Albumok
 Sailin', Kim Carnes albuma (1976)

Dalok
 Sailing, AAA-dal (2012)
 Sailin', Kim Carnes-dal (1976)
 Sailing, Christopher Cross-dal (1980)
 Sailing, Mike Oldfield-dal (2014)
 Sailing, Rod Stewart-dal (1975)